Текоанапа има више значења:

 Текоанапа (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Текоанапа (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Текоанапа (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Текоанапа (Текоанапа, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Текоанапа (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику